Partido Popular Cristiano es el nombre de varios partidos políticos de tendencia cristianodemócratas de diversos países:
 Partido Popular Cristiano (Dinamarca).
 Partido Popular Cristiano (Perú).
 Partido Popular Cristiano (República Dominicana).
 Partido Popular Cristiano (Argentina), división en la década de 1970 del Partido Demócrata Cristiano